Ниже приведён список действительных названий родов цветковых (покрытосеменных) растений, начинающихся на «E», включённых в базу данных The Plant List, открытую в декабре 2010 года как совместный энциклопедический интернет-проект Королевских ботанических садов Кью (Великобритания) и Ботанического сада Миссури (США).

Всего в базу данных The Plant List включено по состоянию на 8 марта 2011 года  названий цветковых растений в ранге вида, из которых действительными являются  названий; число действительных названий родов цветковых растений — , семейств цветковых растений — 406.

Список родов 
В первом столбце таблицы расположены в алфавитном порядке  латинских названий родов (в разделе статистики базы данных The Plant List говорится о  родах).

В втором столбце указано семейство, в которое входит данный род.

Примечания

Ссылки 
 Angiosperms (Flowering plants) — all genera // The Plant List
 The Plant List (2010). Version 1. Published on the Internet; http://www.theplantlist.org/ (accessed 1st January) 

Систематика растений
Цветковые растения